

Persone
 Allan Bateman (1965) – ex rugbista a 13 e a 15 britannico
 H. L. Bateman (1812-1875) – attore e direttore teatrale statunitense
 Harry Bateman (1882-1946) – matematico britannico
 James Bateman (1811-1897) – botanico britannico
 Jason Bateman (1969) – attore statunitense
 Justine Bateman (1966) – attrice, scrittrice e produttrice cinematografica statunitense
 Kendall Bateman (1990) – ex pallavolista statunitense
 Nick Bateman (1986) – modello, artista marziale e attore canadese
 Richard Bateman (1955) – botanico britannico
 Thomas Bateman (1821-1861) – antiquario e archeologo britannico

Altro
 21399 Bateman – asteroide della fascia principale
 Bateman – area non incorporata del Texas
 Patrick Bateman – personaggio creato dallo scrittore Bret Easton Ellis, protagonista del romanzo American Psycho